Híbrido (biologia)
Híbrido (mitologia)

Informática 
Núcleo híbrido
Computador híbrido

Tecnologia 
Automóvel híbrido elétrico
Ônibus elétrico-híbrido
Foguete de combustível híbrido

 

Desambiguações de tecnologia
!Desambiguações mal formatadas